La Druga liga Federacija Bosne i Hercegovine insieme alla Druga liga Republike Srpske forma il terzo livello del campionato bosniaco di calcio.

Squadre 2013–2014
Sono divise in quattro divisioni: Nord, Centro, Sud and Ovest.

Nord
 
  NK Prokosovići
  FK Bosna Mionica
 
  NK Priluk
 
 
  FK Mladost Puračić
  FK Dizdaruša Brčko
 
 
  FK Rudar Bukinje
  NK Ingram Duboki Potok
 
 
  (withdraw)

Centro
  FK Borac Jelah
  NK Pobjeda Tešanjka
  FK Mladost Župča
 
 
 
  FK Azot Vitkovići
 
 
  NK Stupčanica Olovo
 
  FK Hrid Sarajevo
 
  NK Ilijaš

Sud
 
 
  NK Kamešnica
 
 
  FK Klis Buturović Polje
 
 
 
  
  HNK Višići
  (withdraw)
 
  NK Bigeste Ljubuški
  FK Iskra Stolac

Ovest
 
  NK Sloga Bosanska Otoka
 
 
 
  FK Vlašić Turbe
  NK Omladinac 75 Pokoj Bihać
  NK Brekovica
  NK Vitez Bužim
 
 
  NK Mladost DS Vrnograč

Albo d'oro

Collegamenti esterni 
 

Campionato bosniaco di calcio